Garove steht für:

 Garove, eine papua-neuguineische Vulkaninsel im Bismarck-Archipel

Garove ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Garove (1655–1717), schweiz-italienischer Stuckateur des Frühbarocks 
 Carlo Geronimo Garove (1630–1697), schweizerisch-italienischer Stuckateur des Frühbarocks
 Giovanni Battista Garove (1624–1690), schweizerisch-italienischer Stuckateur des Frühbarocks